Uzer puede referirse a: 

 Uzer, comuna francesa situada en Ardèche; o
 Uzer, comuna francesa situada en Altos Pirineos.